Toscano ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Moreno Toscano (* 1938), mexikanische Diplomatin
 Edy Toscano (1927–2018), Schweizer Bauingenieur
 Joan Toscano (* 1984), andorranischer Fußballspieler
 Luigi Toscano (* 1972),  italienisch-deutscher Fotograf und Filmemacher
 Peterson Toscano (* 1965), US-amerikanischer Lehrer, Theaterautor und Schauspieler
Siehe auch:
 Toscani-Zigarren